Demisch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Demisch (1913–2000), deutscher Maler und Schriftsteller
 Klaus Demisch (* 1938), deutscher Mediziner